Ženski rukometni olimpijski turnir 2016. odigrao se od 6. do 20. kolovoza. Branitelj naslova bila je Norveška. Svoj prvi naslov osvojila je Rusija.

Kvalifikacije

Glavni turnir 

Ždrijeb skupina održan je u Rio de Janeiru 29. travnja 2016. godine.

Skupina A 

6. kolovoza 2016.

8. kolovoza 2016.

10. kolovoza 2016.

12. kolovoza 2016.

14. kolovoza 2016.

Skupina B 

6. kolovoza 2016.

8. kolovoza 2016.

10. kolovoza 2016.

12. kolovoza 2016.

14. kolovoza 2016.

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetaka.

Izvori 

Ž